Red Dog (Australië), een bekende hond in Australië
 Red Dog (film), een Australische film uit 2011
 Red Dog: True Blue, een Australische comedy-drama familiefilm uit 2016
 Red Dog (roman), een Britse roman van Louis de Bernières uit 2002
 Red Dog (kaartspel), een kaartspel